King of the Ring 2015 è stata la ventesima edizione dell'omonimo torneo di wrestling organizzato dalla WWE.

Il torneo si è svolto con uno speciale sul WWE Network in onda il 28 aprile 2015 dall'iWireless Center di Moline.

Struttura del torneo

Collegamenti esterni 
 

2015
Wrestling nel 2015